SRC, como acrónimo, puede ser o hacer referencia a:
 en informática, set redundancy compression;
 La ciudad Santa Rosa de Copán;
 La sigla de “se ruega contestación”, equivalente a la expresión francesa Rsvp;
 Société Radio-Canada, o Canadian Broadcasting Corporation, la red multimedios más antigua del país;
 S.R.C. - Sociedad regular colectiva;
 En cartografía, geodesia, en Información Geográfica Digital, a Sistema de Referencia de Coordenadas;